Роблиса-де-Кохос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 21,83 км². Население — 242 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки